San Pietro a Maiella est le nom donné à un ancien complexe monastique de la fin du Duecento situé dans le centre historique de Naples.

Son nom est dédié à Pietro Angeleri dit Pietro del Morrone, ermite sur le massif de la  Majella, et qui fut élu pape en 1297 sous le nom de Celestin V (fondateur de l'Ordre des Célestins).

À Naples, San Pietro a Majella peut désigner :

L', édifice gothique du monastère.
Le Conservatoire San Pietro a Majella, fondé en 1806, est le conservatoire de musique.
Le  siège du Conservatoire de musique